Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2022 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое планируется провести с 3 по 8 апреля в Хака (Испания) в группе А и с 16 по 23 мая в городе Загребе (Хорватия) в группе В.  

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Международная федерация хоккея (IIHF) турнир группы А в 2020 году не состоялся, а в 2021 году были отменены игры в обеих группах второго дивизиона.

Регламент турнира 
 Группа А: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе В первом дивизионе чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу В.
 Группа В: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Группа A 
  Сборная Великобритании вышла в группу В первого дивизиона 2023 года.
  Сборная Мексики вылетела в группу В второго дивизиона 2023 года.

Группа B 
  Сборная Исландии вышла в группу А первого дивизиона 2023 года.
  Сборная Хорватии вылетела в группу А третьего дивизиона 2023 года.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 9 национальных команд — пять из Европы, две из Азии и одна из Америки. сборная Латвии опустилась из первого дивизиона, а сборная ЮАР пришла из квалификационного турнира второго дивизиона, остальные — с предыдущих турниров второго дивизиона (Группа А 2019 год, группа В 2020 год).

 Сборные Австралии, Новой Зеландии и КНДР снялись с соревнований из-за пандемии COVID-19

 Сборная Австралии, ближе к началу турнира, приняла решение участвовать в турнире.

Группа А 
Сборная КНДР снялась с турнира из-за пандемии COVID-19

Судьи 
В группе A второго дивизиона приняли участие 3 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Шарлотт Харлей
  Холли Нинэн
  Рита Рюгх

Линейные судьи
  Клаудия де ла Помпа Каррера
  Бернадетт Хольцер
  Александра Кёль (Alexandra Köhl)
  Катя Мрак
  Даньелле Ростан

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа B

Судьи 
В группе A второго дивизиона приняли участие 3 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Илксен Акар (ACAR Iiksen)
  Рамуне Малецкене
  Ульрике Винкилмайр

Линейные судьи
  Фатима Аль-Али
  Хелина Анттила
  Моника Шпыт (SZPYT Monika)
  Кейтлин ван де Вейгерт
  Дженифер Вича (Jennifer Vicha)

 Сборная Новой Зеландии снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Хорватии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей